Мезье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70325.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км севернее Безансона, в 18 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 304 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 196 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 135 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 135 активных жителей работали 128 человек (68 мужчин и 60 женщин), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 61 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Георгия (XVIII век). Исторический памятник с 1971 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона